Atafona — tipo de moinho manual ou movido por força animal
 Atafona (Arroio dos Ratos)
 Atafona (Santo Ângelo) — distrito no Rio Grande do Sul
 Atafona (São João da Barra) — distrito no Rio de Janeiro

Desambiguações de topônimos